Rådsvåningen kan avse:

Rådsvåningen, Stockholms slott.
Rådsvåningen, Stockholms stadshus.